Влади́мир Левашёв:
 Левашёв, Владимир Александрович (1923—2005) — советский артист балета, народный артист РСФСР.
 Левашев, Владимир Сергеевич — актёр Московского Нового драматического театра-студии, заслуженный артист России (1997).
 Левашев, Владимир Сергеевич — Георгиевский кавалер, поручик; 13 ноября 1916.